Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое планировалось провести с 19 по 25 апреля 2020 года. Группу А должна была принять столица Хорватии Загреб (Дом Спортова), а группу В — столица Исландии Рейкьявик (Skautahöllin í Laugardal). Международная федерация хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменила чемпионат мира во втором дивизионе.

Итоги 
 По итогам турнира в группе А команда, занявшая первое место получит право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2021 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2021 года.
 По итогам турнира в группе B команда, которая займёт первое место, получит право играть в 2021 году в группе А, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2021 года.

Участвующие команды 
В чемпионате должны были принять участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Америки. Сборная Нидерландов пришла из первого дивизиона, сборная Болгарии пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа В

Примечания

Ссылки 

Хоккей
3
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Хорватии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Хорватии
Хоккей
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19